«Лустенау 07» — () австрийский футбольный клуб из города Лустенау, выступающий в австрийской Первой лиге. Основан 20 сентября 1907 года, что отражено в его названии. Домашние матчи проводит на стадионе «Райсхофштадион», вмещающем 8.000 зрителей. Цвета клуба — бело-голубые.

Достижения 
1-ое место в Региональной лиге Запад: (3)
 2000
 2001
 2006

См. также 
 Список футбольных клубов Австрии

Футбольные клубы Австрии